Списък на владетелите на Саксония, курфюрсти, херцози и крале на старото „Частично херцогство“ Саксония-Витенберг (1296 – 1356) при Асканите (1356) до края монархията (1918) в Кралство Саксония (1806 – 1918).

Аскани

Ветини

Разделение на Лайпциг

Кур-саксонци при Албертините

Издигане в Кралство Саксония 
Наполеон издига Курфюрство Саксония 1806 г. на Кралство Саксония.

Вижте също 
 Саксония
 Херцогство Саксония
 Курфюрство Саксония
 Списък на херцозите на Саксония

Литература 
 Frank-Lothar Kroll (Hg.), Die Herrscher Sachsens: Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089 – 1918, Beck'sche Reihe Bd. 1739, C. H. Beck, München, 2007, ISBN 3-406-54773-7

Външни препратки 
 Das Kurfürstentum Sachsen 
 Geschichte des Hauses Wettin von seinen Anfängen bis zur Gegenwart 

 
 
 
История на Саксония